Assassin’s Creed, videójáték
 Assassin’s Creed, 2016-os amerikai akciófilm Michael Fassbender főszereplésével
 Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed videójáték folytatása
 Assassin’s Creed: Brotherhood, Assassin’s Creed II videójáték folytatása
 Assassin’s Creed: Revelations, Assassin’s Creed: Brotherhood videójáték folytatása
 Assassin’s Creed III, Assassin’s Creed: Revelations videójáték folytatása
 Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed III videójáték folytatása
 Assassin’s Creed Rogue, Assassin’s Creed IV: Fekete Zászló videójáték folytatása
 Assassin’s Creed Unity, Assassin’s Creed Rogue videójáték folytatása
 Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Unity videójáték folytatása
 Assassin’s Creed Origins, Assassin’s Creed Syndicate videójáték folytatása
 Assassin’s Creed Odyssey, Assassin’s Creed Origins videójáték folytatása
 Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Odyssey videójáték folytatása
 Assassin’s Creed Chronicles, videójáték